Changy, ancienne commune française du Cher, auj. intégrée à Coust
 Changy, commune française de la Loire
 Changy, ancienne commune française du Loiret
 Changy, commune française de la Marne
 Changy, ancienne commune française de la Nièvre, auj. intégrée à Chevannes-Changy
 Changy, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France